Ruhr kan syfta på:

 Ruhr (flod) – en flod i Tyskland
 Ruhrområdet – ett viktigt tyskt industriområde kring floden Ruhr